Le nom Pedro Hernández est porté par les personnes suivantes :
 Pedro Hernández (1959-), un joueur dominicain de baseball ;
 Pedro Hernández (1989-), un joueur vénézuélien de baseball.

Voir aussi